Kerrville – centro abitato del Texas
Kerrville – comunità non incorporata del Tennessee